

Персоналії 

Пелля — румунське прізвище. Відомі носії:
 Амза Пелля — румунський актор
 Оана Пелля — румунська актриса

Інше 
 Число Пелля
 діофантове рівняння Пелля

Румунські прізвища